Borowikowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Borowikowo (Region Altai), in der Region Altai
 Borowikowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Szinkuhnen/Schinkuhnen, Kreis Stallupönen; 1938–1946 Schenkenhagen, Landkreis Ebenrode, Ostpreußen)
 Borowikowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Borowikowo (Wologda), in der Oblast Wologda